Die U21-Snooker-Asienmeisterschaft 2012 war die 13. Austragung der von der Asian Confederation of Billiard Sports veranstalteten Kontinentalmeisterschaft für U21-Junioren in der Billardvariante Snooker. Sie fand vom 2. bis 9. April 2012 im Club Tennis de Gaspar Dias in Panaji statt. Nach 2002, 2009 und 2010 wurde die U21-Asienmeisterschaft zum vierten Mal in Indien ausgetragen.

Asienmeister wurde Vorjahresfinalist Hossein Vafaei, der im Finale den Asienmeister von 2009, Zhang Anda, mit 6:2 besiegte. Da der Iraner als Amateurweltmeister von 2011 bereits für die folgenden beiden Spielzeiten der Main Tour qualifiziert war, erhielt Zhang einen Startplatz für die Saisons 2012/13 und 2013/14.

Modus 
Die 32 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Quellen 

2012
U21 Asienmeisterschaft
Billardturnier in Indien
Sportveranstaltung in Panaji